Каналес-де-ла-Сьерра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ангияно. Занимает площадь 54,44 км². Население — 72 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Fotografías

Муниципалитеты Риохи